El nombre Departamento del Centro puede referirse a:

 Departamento del Sur, de la República de Haití;
 Departamento del Sur, de la República de Costa de Marfil;
 Departamento del Sur, del antiguo estado de Antioquia (Colombia);
 Departamento del Sur, del antiguo estado de Cundinamarca (Colombia);
 Departamento del Sur, del antiguo estado de Tolima (Colombia).